Підго́рна — українське козацьке топонімічне прізвище. Жіноча форма прізвища Підгорний, утвореного за місцем проживання — від українського словосполучення «під» і «гора», «той, хто живе під горою». Подібні — Підгоренко, Підгірняк, Загорний, Загорій, Нагорний, Нагірний тощо.

Носії 
 Підгорна Олена Олексіївна (у дівоцтві — Назарова) (*1908 — †1995) — дружина керівника УРСР, першого секретаря Комуністичної партії України, члена Політбюро ЦК КПРС, голови Верховної Ради СРСР Миколи Підгорного.
 Підгорна — дівоче прізвище радянської, української і російської актриси театру і кіно Анни Самохіної (*1963 — † 2010).

Підгорна — присілок, Бабушкінське сільське поселення, Бабушкінський район, Вологодська область
 Підгорна — присілок, Тимановське сільське поселення, Бабушкінський район, Вологодська область
 Підгорна — присілок, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область
 Підгорна — присілок, Можгинський район, Удмуртія
 Підгорна — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Підгорна — присілок, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Підгорна — присілок, Притобольний район, Курганська область
 Підгорна — присілок, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Підгорна — присілок, колишнє Шебеньгське сільське поселення, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область

Див. також 
 Підгорне
 Підгорний